Nasal kan syfta på:

 Nasal konsonant – konsonanter som produceras genom att vägen till näshålan öppnas
 Nasal vokal – en vokal som produceras genom att gomseglet öppnas
 Nasalitet – olika klangförändringar av talet som beror på olika grad av inblandning av näshålan
 Nasal (programspråk) – ett programspråk som är främst tillför användning som skriptspråk
 Nasal (språk) – ett malajopolynesiskt språk